María de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Marie von Sachsen-Altenburg; Hildburghausen, 14 de abril de 1818-Gmunden, 9 de enero de 1907) fue una princesa de Sajonia-Altemburgo por nacimiento, y luego fue reina de Hannover como esposa del rey Jorge V de Hannover, nieto del rey Jorge III del Reino Unido y de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz.

Biografía 
María nació en Hildburghausen, como princesa María de Sajonia-Altemburgo, siendo la hija mayor del príncipe heredero José de Sajonia-Hildburghausen y de la duquesa Amelia de Wurtemberg. En 1826, la familia se mudó a Altemburgo.

Una de sus cinco hermanas fue Alejandra, gran duquesa consorte de Rusia.

Matrimonio y descendencia 

María se casó el 18 de febrero de 1843 en Hannover con el príncipe heredero Jorge de Hannover. Tuvieron tres hijos: 

 Ernesto Augusto (1845-1923), 3º duque de Cumberland y Teviotdale.
 Federica (1848-1926), por matrimonio fue baronesa de Pawel-Rammingen.
 María (1849-1904), permaneció soltera.

Reina consorte de Hannover 

El príncipe heredero y la princesa llegaron a ser reyes de Hannover tras la muerte de su padre, Ernesto Augusto I de Hannover, el 18 de noviembre de 1851. Su esposo fue rey de Hannover hasta el 20 de septiembre de 1866, cuando el reino fue anexado por Prusia. Jorge, que nunca abdicó, y su familia partieron al exilio en Gmunden, Austria, hasta la muerte del rey Jorge en 1878.

La reina María murió alrededor de 28 años después de su esposo, el 9 de enero de 1907, en Gmunden, donde fue enterrada posteriormente.

Distinciones honoríficas 

 20 de mayo de 1863:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España).
  Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Enrique el León. ( Ducado de Brunswick).

Ancestros

Enlaces externos

Referencias 

Nacidos en Hildburghausen
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX
Princesas de Sajonia-Altenburgo
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Duquesas británicas por matrimonio
Princesas británicas por casamiento
Nacidos en Turingia
Fallecidos en Gmunden
Reinas consortes del siglo XIX
Consortes de miembros de la casa de Hannover
Princesas de Hannover por matrimonio